Der Fremde – cortometraggio del 1912 diretto da Joseph Delmont
Der Fremde – cortometraggio del 1917 diretto da Otto Rippert
Der Fremde – film del 1961 diretto da Johannes Arpe
Der Fremde – film tv diretto da C. Rainer Ecke, Herbert Kreppel
Der Fremde – film del 1995 diretto da Hans-Henning Borgelt